Ez a szócikk tartalmazza a 2011-es Australian Open férfi egyes mérkőzéseit.

A címvédő Roger Federer az elődöntőben kényszerült búcsúzni a tornától, miután háromszettes vereséget szenvedett Novak Đokovićtól. A szerb játékos a döntőben legyőzte Andy Murray-t is 6–4, 6–2, 6–3 arányban.

Đokovićnak ez volt a második Grand Slam-győzelme, az elsőt is az Australian Openen szerezte, 2008-ban.

Kiemeltek

 Rafael Nadal (Negyeddöntő)
 Roger Federer (Elődöntő)
 Novak Đoković (Győztes)
 Robin Söderling (Negyedik kör)
 Andy Murray (Döntő)
 Tomáš Berdych (Negyeddöntő)
 David Ferrer (Elődöntő)
 Andy Roddick (Negyedik kör)
 Fernando Verdasco (Negyedik kör)
 Mihail Juzsnij (Harmadik kör)
 Jürgen Melzer (Negyedik kör)
 Gaël Monfils (Harmadik kör)
 Jo-Wilfried Tsonga (Harmadik kör) 
 Nicolás Almagro (Negyedik kör)
 Marin Čilić (Negyedik kör)
 Mardy Fish (Második kör)

 Ivan Ljubičić (Harmadik kör)
 Sam Querrey (Első kör)
 Stanislas Wawrinka (Negyeddöntő)
 John Isner (Harmadik kör)
 Márkosz Pagdatísz (Harmadik kör)
 Michaël Llodra (Második kör)
 Nyikolaj Davigyenko (Első kör)
 Ernests Gulbis (Első kör)
 Albert Montañés (Második kör)
 Juan Mónaco (Második kör)
 David Nalbandian (Második kör)
 Richard Gasquet (Harmadik kör)
 Viktor Troicki (Harmadik kör)
 Thomaz Bellucci (Második kör)
 Feliciano López (Második kör)
 Guillermo García López (Harmadik kör)

Főtábla

Rövidítések
 Q = kvalifikációból felkerült
 WC = szabadkártyás
 LL = szerencsés vesztes
 R = feladta
 PR = védett ranglista

Döntők

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Alsó ág

Ötödik szakasz

Hatodik szakasz

Hetedik szakasz

Nyolcadik szakasz

Jegyzetek

Források 
 Főtábla eredményei

Kapcsolódó szócikkek

F1